Gigas ist ein Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name „Gigas“ bei deutschen Nachnamen ist zumeist eine gelehrte Übersetzung (eine Gräzisierung entsprechend ) von ursprünglich deutschen Nachnamen wie „Ries“, „Riese“, „Hühn“, „Hühne“, vgl. hierzu die Liste gräzisierter Namen.

Namensträger 
 Erwin Gigas (1899–1976), deutscher Geodät

Siehe auch 

 Giga
 Gigant

Familienname